Альберта́цци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбертацци, Адольфо (1865—1924) — итальянский писатель.
  (род. 1957) — итальянский баскетболист.
 Альбертацци, Джорджо (1923 — 2016) — итальянский актер и режиссёр театра и кино.
 Альбертацци, Микеланджело (род. 1991) — итальянский футболист.

  (род. 1952) — итальянский писатель, учитель и публицист.
  (род. 1979) — итальянская баскетболистка.
 Альбертацци, Эмма (1814—1847) — английская оперная певица.